Le terme milonga - d’un nom commun espagnol originaire d’Argentine - peut désigner :

 une milonga (lieu) est une soirée ou un bal où l'on danse une certaine forme de tango. Le terme peut désigner à la fois l'événement et le lieu de danse.
 
 une milonga pampeana, dite milonga, est une musique populaire d'Argentine, d'Uruguay et du Rio Grande do Sul (Brésil) et une danse typique apparentée au tango.

 une milonga est une forme de musique et de danse du flamenco dérivée de la milonga argentine.
 de là, un style de flamenco en Espagne, probablement dérivé de la milonga argentine à l’origine, mais qui en est désormais totalement éloigné.

Le terme peut aussi signifier : 
 Milonga, film italien de Emidio Greco (1999), 
 une tromperie : à ce propos, on pourra se référer à l'expression argentine « la vida es una milonga » (« la vie est une tromperie »).
 une chaîne de magasins d'instruments de musique en France, disparue en 2013.